Lustrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Lustrup (Esbjerg Kommune) – landsby i Sankt Katharine Sogn, Esbjerg Kommune
 Lustrup (Herning Kommune) – bebyggelse i Skarrild Sogn, Herning Kommune

nl:Lustrup